El término clonación puede referirse a:

 Clonación de computadoras y programas, la realización de copias de un objeto de programación.
 Clonación de discos, la elaboración de copias del contenido del disco duro de una computadora en el medio de almacenamiento o archivo.
 Clonación SIM.
 Clonación (biología), el proceso que consiste en identificar y aislar un gen específico.